«Примейро де Агосто» — ангольский баскетбольный клуб из города Луанда. Клуб присоединён к ВС Анголы, который является главным спонсором клуба. Самый титулованный клуб Африки. Выступает в Чемпионате Анголы.

История 
Примейро де Агосто является 8-ми кратным обладателем Кубка чемпионов Африки.  

В 2002 клуб установил небывалый ангольский рекорд, выиграв все внутренние и континентальные соревнования, включая Суперкубок, Кубок, чемпионат Анголы, чемпионат города Луанда и Кубок чемпионов Африки, не проиграв не одного матча в течение сезона.

Достижения

Текущий состав

Тренерский штаб

Тренеры и их достижения

Примечания

Ссылки 
Баскетбольные клубы Анголы